Танец пчёл — термин, используемый в пчеловодстве и этологии, которым обозначается один из способов коммуникации пчёл посредством определенного набора движений, который может показаться человеку хаотичным.

Выполняя этот танец, пчёлы, обнаружившие нектар, сообщают другим членам улья информацию о направлении расположения источника питания, расстоянии до него и количества в нём пыльцы и нектара. Так же данные насекомые могут угрожать другим ульям при попытке посягнуть на их территории.

Энтомологи выделяют в основном два вида танцев: круговой и виляющий (отдельно иногда упоминается ещё и вихревый танец, побуждающий пчёл к роению). Оба этих танца отличаются друг от друга по технике исполнения и значению. Круговой танец пчела-разведчица исполняет, если она нашла источник питания в относительной близости от улья (не более 100 м); при этом она сначала делает круг в одну сторону, потом разворачивается и движется по кругу уже в другую. При виляющем танце пчела описывает траекторию в виде восьмёрки, виляя при этом брюшком (отсюда и название танца); интенсивность колебаний брюшка свидетельствует о большем расстоянии (около 1 км или дальше) от улья до того места, где был найден взяток.

Первым научное изучение танца пчёл начал австрийский этолог Карл фон Фриш.

См. также 
 Zigbee

Литература 
 
 

 На английском языке

Ссылки 

 
 КРУГОВОЙ ТАНЕЦ КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ / Фриш К. 'Из жизни пчел' — Москва: Мир, 1980 — с.212

Пчеловодство
Общение животных